Ravna est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ravna, un village situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ravna, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Ravna, un village de l'obchtina de Tchiprovtsi, situé dans l'oblast de Montana ;
Ravna, un village de l'obchtina de Godetch, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain » ;
Ravna, un village de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Ravna, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.

Voir aussi